Нибелунг — имя:

 Нибелунг I (ок. 705/720—770/786) — франкский граф, сеньор Перраси и Божи.
 Нибелунг II (ок. 750/760—после 805) — граф Мадри и Эсбе.
 Нибелунг III (ум. после 818) — франкский граф, сеньор Перраси и Божи.
 Нибелунг IV (ум. после 879) — граф Вексена, наместник Авалонне.